Ири́нинская у́лица () — улица в Шевченковском районе города Киева, местность Старый город. Пролегает от Владимирской улицы до улицы Паторжинского.

История 
Ирининская улица возникла в 1840-е годы. Название получила в честь Ирининского монастыря, через бывшую территорию которого она проходит. Монастырь был возведён в XI веке при Ярославе Мудром и разрушен во время нашествия хана Батыя; в 1832 году остатки монастыря были раскопаны. 

С 1938 года получила название улица Жана Жореса, в честь французского социалиста Жана Жореса (1859—1914). Историческое название было восстановлено в 1944 году.

Памятники архитектуры 

Памятником архитектуры является комплекс зданий Ремесленной управы (дом № 4), возведённый в 1901—1902 годах архитектором Н. Казанским. Комплекс состоит с главного здания управы, возведённого в новорусском стиле, и прилегающего к нему комплексу мастерских, возведённых в кирпичном стиле, в которых проводились экзамены претендентов на звание ремесленника. Однако в 1902 году Ремесленную управу ликвидировали, а дома перешли в собственность Киевского общества помощи лицам, которые занимаются ремесленным трудом. В советское время здесь располагалась трудовая школа № 67, позднее — кулинарный техникум. В 1970-х годах здание приспособили для нужд КГБ УССР (далее — СБУ).

Выдающиеся личности, связанные с улицей 

 В здании № 5 (не сохранилось) в начале XX столетия проживал академик АН УССР О. В. Корчак-Чепурковский, в 1910-х годах бывал артист балета Серж Лифарь.

 В здании № 10 (не сохранилось), которое принадлежало учителю латыни И. Д. Юскевичу-Красковскому, в 1859 году, во время последнего визита в Киев, останавливался поэт Т. Г. Шевченко.

Изображения

См. также 
 Ирининский столб.

Литература 

 Пам'ятки історії та культури України: Каталог-довідник. Зошит 2: Каталог-довідник пам'яток історії та культури України: м. Київ  / Горбик В. О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л. О., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Титова О. М., Пархоменко М. Т., Федорова Л. Д., Чешко В. М. — , 2007. — С. 132. —  
 Галайба В. Фотоспомин. Київ, якого немає: Анотований альбом світлин 1977–1988 років. / Автор світлин В. Галайба; Автори-упорядники: М. Виноградова та ін. — : Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. — 408 с.: іл. — ISBN 966-7452-27-1. 
 Звід пам'яток історії та культури України. Енциклопедичне видання. У 28 томах. Київ: Кн. 1, ч. 1: А-Л  / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін.; Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. — : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — С.362, 372—373. — ISBN 966-95478-1-4.

Ссылки 
 Ирининская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева